En Pologne, Pawłówek peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Pawłówek, village du powiat de Pułtusk,
 Pawłówek, village du powiat de Sochaczew.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pawłówek, village du powiat de Kalisz,
 Pawłówek, village du powiat de Nowy Tomyśl,
 Pawłówek, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pawłówek, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Pawłówek, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Pawłówek, village.